Escalante (rijeka u Venezueli)
 Jose Escalante, nogometaš